

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 5 podstawowych
 Holendry – przysiółek wsi Białe Błoto w woj. dolnośląskim w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Holendry – wieś w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Holendry – część wsi Podgórze w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Holendry – przysiółek wsi Wólka Pytowska w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Holendry – wieś w woj. łódzkim w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice
 Holendry – wieś w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Holendry – część wsi Zakrzewo Kościelne w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Holendry – przysiółek wsi Burlaki w woj. mazowieckim w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Holendry – część wsi Wola Baranowska w woj. podkarpackim w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Holendry – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Holendry – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica

Miejscowości na świecie 
 Holendry (niekiedy Halicz-Holendry) – wieś (przed II wojną światową należąca do Polski) w rejonie podhajeckim w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie

Inne 
 Holendry – część miasta Kraków

Zobacz też 
 Olędrzy – osadnicy z XVI-XVII w.